Bahnhof Affoltern steht für:
Bahnhof Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Kanton Zürich
Bahnhof Affoltern-Weier, in Affoltern im Emmental, Kanton Bern
Bahnhof Zürich Affoltern, früher Bahnhof Affoltern bei Zürich, im Quartier Affoltern, Stadt Zürich